Hermann von Lohn ist der Name folgender Personen:

* Hermann I. von Lohn (1206–1252), Graf der Herrschaft Lohn 
 Hermann II. von Lohn (* vor 1238, † 1316), Graf der Herrschaft Lohn